EAK – Europejska Agencja Kosmiczna

Zobacz też 
 Eak